

Anno 
 256 o 256 a.C.

Codici 
 256 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Green Bank Telescope, nella Contea di Pocahontas, in Virginia Occidentale

Matematica 
 256 – numero